Ере́мино — деревня в городском округе Семёновский. Входит в состав Пафнутовского сельсовета.

Описание
Расположена в 2 км от административного центра сельсовета — Пафнутово и 56 км от областного центра — Нижнего Новгорода.

География 
Деревня расположена на правом берегу реки Песочной.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа Семёновский